Rio Torto ist der Name mehrerer Orte und Gemeinden in Portugal:

 Rio Torto (Gouveia), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Gouveia
 Rio Torto (Valpaços)

Fluss in Portugal:
 Rio Torto (Fluss)

Riotorto ist der Name einer Gemeinde in Spanien:
 Riotorto